Mariahilfberg bezeichnet:
 Mariahilfberg (Gutenstein) (708 m), Wallfahrtskirche und Servitenkloster in Gutenstein in Niederösterreich
 Mariahilfberg (Amberg) (529 m) und Kirche in Amberg, Bayern
 Berg (ca. 700 m) und Wallfahrtskirche in Mondsee, Oberösterreich, siehe Hilfbergkirche Mondsee
 Berg (566 m), Kirche und Kloster (ehemals Karmeliten, gegenwärtig Redemptoristen) in Neumarkt in der Oberpfalz, siehe Wallfahrtskirche Maria Hilf (Neumarkt in der Oberpfalz)
 Stadtberg (ca. 350 m) und Wallfahrtskirche in Passau-Innstadt, Bayern, siehe Wallfahrtskirche Mariahilf (Passau)